

Persone
 Amadaiya Rennie (1990) – calciatore liberiano, di ruolo attaccante
 Callum Keith Rennie (1960) – attore britannico naturalizzato canadese
 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) – architetto, designer e pittore scozzese
 George Rennie (1791-1866) – ingegnere britannico
 George Rennie (1883-1966) – giocatore di lacrosse canadese
 Jake Rennie (1983) – calciatore grenadino, di ruolo attaccante
 James Rennie, nato James Malachi Rennie (1890-1965) – attore canadese naturalizzato statunitense
 Michael Rennie, all'anagrafe Eric Alexander Rennie (1909-1971) – attore cinematografico e televisivo britannico
 Rhoda Rennie (1909-1963) – nuotatrice sudafricana
 Shane Rennie (1986) – calciatore grenadino, di ruolo attaccante

Altro
 J. and G. Rennie – società britannica di ingegneria con sede a Millwall, Londra